En la mitología griega, las Ninfas de Hiperbórea (en griego: Νύμφαι Υπερβόρειοι, en latín: Nymphai Hyperboreioi) eran deidades que presidían aspectos del tiro con arco:

 Hekaerge (Εκαέργη)  representación de la distancia. Una hija de Boreas, y una de las doncellas hiperbóreas, que se cree que se introdujo en la adoración de Artemisa en Delos. (Himno de Callim en Del. 292; Paus. I. 43. § 4, v. 7. § 4; Herodes. Iv. 35.) El nombre Hecaerge significa golpear a distancia; y no es improbable que la historia de la doncella hiperbórea haya surgido de un atributo de Artemisa, que llevaba el apellido de Hecaerge. (Anton. Lib. 13.) Afrodita tenía el mismo apellido en Iulis en Cos. (Anton. Lib. 1.) 
 Loxo (Λοξώ)  representación de la trayectoria. Una hija de Boreas, una de las doncellas hiperbóreas, que trajo el culto de Artemisa a Delos, de donde también se usaba como un apellido de la propia Artemisa. (Callim. Hymn. En Del. 292; Nonnus, Dionys. V. P. 168; comp. Spanheim, ad Callim. L. C.)
 Oupis (Ουπις)  representación del objetivo. Una doncella hiperbórea, que junto con Arge llevaba una ofrenda, que se había jurado por el nacimiento de Apolo y Artemisa, a Ilitía en Delos. (Herodes, iv. 35)

Véase también 
Lista de Figuras de la mitología griega

Referencias 

Mitología griega
Ninfas